

Letteratura 
 Losing You – romanzo di Nicci French del 2006

Musica 
Losing You – singolo degli Eiffel 65 del 2002, dall'album Contact!
Losing You – singolo dei Dead by April del 2009, dall'album Dead by April
Losing You – singolo di Solange Knowles del 2012, dall'EP True
Losing You – singolo di Ali Gatie del 2017